Протич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Протич, Коста (1831—1892) — сербский военный деятель, генерал.
 Протич, Милета (1913—1944) — югославский лётчик, майор Народно-освободительной армии Югославии, командир 1-й истребительной югославской эскадрильи.
 Протич, Неманья (род. 1985) — сербский профессиональный баскетболист.
 Протич, Радош (род. 1987) — сербский футболист, защитник клуба «Сараево».